Kurbin steht für:

 die Gemeinde Kurbin im Quark Lezha in Albanien, siehe Gemeinde Kurbin,
 den früheren Kreis in Albanien, siehe Kreis Kurbin.
 das Dorf Kurbin (库尔滨村) der Gemeinde Chelu in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Kurbin (Chelu).